«Новогоднее приключение» — советский кукольный мультфильм 1980 года, созданный в жанре, приближающемся к жанру «грустной комедии».
В фильме звучит песня А. Флярковского на стихи А. Санина «Будьте добры».

Сюжет 
Папа, мама и их сын Коля жили в новом доме на краю города у самого синего леса. Дело было перед самыми Новогодними праздниками. И папа был так занят на работе, что забыл купить ёлку. Вспомнил он об этом только придя домой вечером 31 декабря. Папа взял топорик и отправился в лес за ёлкой. Мама отговаривала его, но безуспешно. А в лесу медвежонок просил у своих родителей Медведя и Медведицы игрушки на ёлку. Медведь подумал и пошёл на край леса к дороге, ведущей в город. Там он встретил папу, который искал ёлку. Два отца семейств поговорили, обсудили свои проблемы и решили друг другу помочь. Медведь нашёл ёлку подходящего размера, а папа остановил такси и повёз Медведя в центр города к магазину, где помог ему купить ёлочные украшения. Пережив разные приключения, оба добрались домой к своим семьям и весело встретили Новый год.

Съёмочная группа

О фильме 
Историк мультипликации, сотрудник НИИ Киноискусства, автор многочисленных публикаций о режиссёрах и мультипликаторах студии «Союзмультфильм» Георгий Бородин в своей статье, посвящённой Ю. А. Калишеру, написал о фильме:
«И конечно, я не мог не спросить о „Новогоднем приключении“. О картине, прелесть которой не поддается объяснению, анализу и разложению на составные элементы. Картине, которую невозможно описать или пересказать — её можно только посмотреть и влюбиться на всю жизнь, и не представлять себе больше Нового года без неё. Без диалогов Бердичевского, без голосов Румяновой и Глузского, без пленительной песни Флярковского, без остроумной работы аниматоров, без стилизации под „примитив“ городского уличного предновогоднего оформления…»

Интересные факты 
Когда Медведь и Папа едут на такси — он (Папа) рассказывает водителю (что он артист, его в кино снимают, по телевизору показывают) и называет фильм в котором Медведь играет главную роль «Хозяин тайги».

Видеоиздания 
Мультфильм неоднократно издавался на VHS и DVD в сборниках мультфильмов:
 Лучшие советские мультфильмы (Сборник мультфильмов разных студий), Studio PRO Video, VHS 1990-е.
 «В лесу родилась ёлочка» (Сборник мультфильмов ТО «Экран»).
 «К Новому году» (Сборник мультфильмов ТО «Экран»)

Примечания

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1980-х годов
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Юлиана Калишера
Кукольные мультфильмы СССР 1980 года
Новогодние мультфильмы СССР
Мультфильмы на русском языке